Дом книги (Воронеж)
 Дом книги (Курск)
 Московский дом книги — сеть книжных магазинов в Москве
 Дом книги (Москва)
 Дом книги (Орёл)
 Дом книги (Санкт-Петербург)
 Дом книги (Смоленск)